Агвапепе има више значења:
  Агвапепе (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агвапепе (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику